El término Karla Marksa (en ucraniano y , genitivo de Karl Marx) puede referirse a:

Karla Marksa (Dinskaya, Krasnodar), localidad del raión de Dinskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Karla Marksa (Krymsk, Krasnodar), localidad del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Karla Marksa (Timashovsk, Krasnodar), localidad del raión de Timashovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Karla Marksa (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.

Karla Marksa (Chernígov), localidad del óblast de Chernígov, en Ucrania.
Karla Marksa (Mahdalynivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Mahdalynivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Karla Marksa (Verjnodniprovsk, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Verjnodniprovsk del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Karla Marksa (Donetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Karla Marksa (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.
Karla Marksa (Zhytomyr), localidad del óblast de Zhytomyr, en Ucrania.